Большое Заполье — название населённых пунктов в России. 
 Большое Заполье — деревня в Добрянском районе Пермского края, входит в состав Висимского сельского поселения.
 Большое Заполье — прежнее название деревни Заполье в Струго-Красненском районе Псковской области, входит в состав сельского поселения «Марьинская волость».